Wagon Wheel, Arizona
Wagon Wheel, Novi Meksiko
Wagon Wheel (Rancho Santa Margarita, Kalifornija)